Inside steht für:
 Inside (2002), kanadisches Filmdrama (2002)
 Inside (2007), französischer Horrorfilm (2007)
 Inside (2016), spanisch-amerikanische Neuverfilmung des französischen Horrorfilms (2016)
 Inside (2023), Spielfilm von Vasilis Katsoupis (2023)
 Inside (David-Sanborn-Album), Jazz-Album von David Sanborn (1999)
 Inside (Eloy-Album), Album der deutschen Band Eloy sowie das darauf enthaltene Titellied (1973)
 Inside (Computerspiel), Jump-’n’-Run-Videospiel von Playdead (2016)
 Bo Burnham: Inside, Comedy-Special von Bo Burnham (2021)